

Persone

Bossi – nobile famiglia milanese
Famiglia Bossi – celebre famiglia di organari italiani originari di Mendrisio nel Canton Ticino
Benigno Bossi (...-472) – vescovo e santo del V secolo
Isabella Bossi Fedrigotti (1948) – giornalista e scrittrice contemporanea
Carlo Vegezzi Bossi (1858-1927) – organaro, discendente della famiglia Bossi
Annalisa Bossi (1915-2015) – tennista tedesca naturalizzata italiana
Umberto Bossi (1941) – politico italiano

Altro
Legge Bossi-Fini, Legge n. 189 del 30 luglio 2002 della Repubblica Italiana sulla regolamentazione dell'immigrazione in Italia
Coppa Bossi, torneo di Hockey su ghiaccio disputato tra il 1987 e il 1999